Detroit Rock City (nummer), een nummer van Kiss uit 1976
 Detroit Rock City (film), een film uit 1999